Sapínek je český rodový název pro několik druhů sapínovitých ryb:
 Altrichthys Allen, 1999
 Amblyglyphidodon Bleeker, 1877
 Chrysiptera Swainson, 1838
 Lepidozygus Günther, 1862
 sapínek (Parma), Parma Günther, 1862
 Pristotis Rüppell, 1838
 Teixeirichthys Smith, 1953

Související články 
 sapín
 útesník